Rip van Winkle – è il titolo di un racconto del 1819 scritto da Washington Irving

Film
Rip van Winkle, serial cinematografico, regia di William K.L. Dickson (1896)
Rip van Winkle – cortometraggio del 1903 diretto da, non accreditato, William K.L. Dickson
Rip van Winkle – cortometraggio del 1903 prodotto dalla S. Lubin
Rip van Winkle – cortometraggio del 1903 diretto da Alf Collins
Rip van Winkle – cortometraggio del 1908 diretto da Otis Turner
Rip van Winkle – film del 1910 prodotto dalla Columbia Film Company
Rip van Winkle – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
Rip van Winkle – cortometraggio del 1912 diretto da Charles Kent
Rip van Winkle – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
Rip van Winkle – cortometraggio del 1912 diretto da W.J. Lincoln
Rip van Winkle – film del 1914 prodotto dalla Rolfe Photoplays
Rip van Winkle – cortometraggio del 1914 diretto da Stuart Kinder
Rip van Winkle – film del 1921 diretto da Edward Ludwig
Rip van Winkle – cortometraggio del 1924 diretto da Bryan Foy
Rip van Winkle – cortometraggio del 1934 diretto da Frank Moser e Paul Terry
Rip van Winkle – corto di animazione del 1978 di Will Vinton